Уста́лость:
Усталость — физиологическое и психологическое состояние человека.
 — один из человеческих факторов (часто в области транспортной безопасности).
Усталость материала — процесс постепенного накопления повреждений.
Усталость света — класс опровергнутых гипотез в области астрофизики.

См. также:
Синдром хронической усталости